Mutante o mutantes puede referirse a:

Biología
 Mutante, es un organismo que surge o resulta de una mutación, la cual generalmente es una alteración de la secuencia de ADN del genoma o cromosoma.

Ficción
 Mutante (ficción), recurso habitual de trasfondo fantástico en obras de ficción (novelas, historietas, películas, telefilmes, videojuegos, juegos de tablero, de rol, etc.), por ejemplo:
 Mutante (Marvel Comics), subgrupo de seres con poderes sobrehumanos de las publicaciones de Marvel Comics, en particular las relacionadas con la serie X-Men.
 Mutantes Omega, banda organizada que aparece en la película X-Men III: La Decisión final.
 Mutantes en la sombra, juego de rol español publicado en abril de 1991 por la editorial Ludotecnia.
 Acción mutante, película española de 1993.
 Mutantes en la universidad, película de 1986 producida por Troma Entertainment.

Música
 Os Mutantes, banda brasileña de rock psicodélico.
 Os Mutantes (álbum), álbum homónimo de Os Mutantes publicado en 1968.
 Mutantes (álbum), álbum de Os Mutantes publicado en 1969.
 Mutant (álbum), álbum de Arca publicado en 2015.